Kivubo kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kivubo (vattendrag i Rutana), 
 Kivubo (vattendrag, lat -3,84, long 29,94), 

Robotskapade Burundiförgreningar